Трагік — актор, що виконує провідні ролі в трагедіях.
 Трагік — автор трагедій.